Tolland bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten sowie in England und Australien:

 Tolland (Connecticut) 
 Tolland (Massachusetts)
 Tolland (England)
 Tolland (Australien)

Siehe auch:
 Toland